Альбаррасин:

 Альбаррасин — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Альбаррасин — средневековое мусульманское государство на востоке современной Испании.
 Торрес-де-Альбаррасин — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон.
 Альбаррасин, Николас (род. 1993) — уругвайский футболист.